Palaka kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Pakala, Gambia, ort i Central River,

Malawi 

 Balaka, distriktshuvudort, Södra regionen, Balaka District, 

Robotskapade Malawiförgreningar